Paddington kan syfta på:

en stadsdel i London, se Paddington
en järnvägsstation, se Paddington Station
en sagoboksbjörn, se Björnen Paddington
en komedifilm från 2014, se Paddington (film)
en stadsdel i Sydney, se Paddington, New South Wales
en stadsdel i Brisbane, se Paddington, Queensland